Despotopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Ioannis Despotopoulos (1903–1992), griechischer Architekt und Städtebauer
 Konstantinos Despotopoulos (1913–2016), griechischer Philosoph und Politiker